Zsuzsanna Horváth coniugata Verbőcziné (n. 1949) – cestista ungherese
 Zsuzsanna Horváth coniugata Székelyné (n. 1983) – cestista ungherese